Никола́й Петро́вич Кара́ченцов (27 октября 1944, Москва, СССР — 26 октября 2018, Истра, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003). Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Биография

Происхождение 
Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве, на Чистых прудах.

Отец — Пётр Яковлевич Караченцов (1907—1998) много лет проработал в журнале «Огонёк» художником-графиком, заслуженный художник РСФСР (1967).

Мать — Янина Евгеньевна Бруна́к (1913—1991), балетмейстер-постановщик, ставила спектакли в крупнейших музыкальных театрах, участвовала в постановке спектаклей в Большом театре, Казанском музыкальном театре, Музыкальном театре Улан-Батора в Монголии, вела балетное училище и организовала Первый национальный ансамбль Вьетнама, работала в Сирии, в Лондоне.

Творческая жизнь

Театр 
В 1963 году поступил в Школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова), которую окончил с отличием в 1967 году. Член КПСС с 1968 года. Его роли в студенческих спектаклях «Метелица» и «Иван Васильевич» получили высокую профессиональную оценку. 

Обычно выпускников школы автоматически «распределяли» во МХАТ, но в 1967 году в Театре имени Ленинского комсомола (с 1991 года — «Ленком»), в связи с уходом с поста главного режиссёра Анатолия Эфроса, сложилась катастрофическая ситуация недобора актёрского состава, и Караченцов в числе десяти лучших студентов был распределён в этот театр. Среди его первых работ — постановки, поставленные ещё Эфросом: спектакли «104 страницы про любовь», «Мой бедный Марат», «Снимается кино», «Страх и отчаяние в третьей империи», «Прощай, оружие!».

Приход в 1973 году в театр Марка Захарова перевернул жизнь театра. После успешной пробы Караченцова в первом спектакле «Автоград 21» (1973), Захаров пригласил актёра на главную роль Тиля Уленшпигеля в своём следующем спектакле «Тиль» (1974). Пьесу по роману Шарля де Костера сочинил драматург Григорий Горин, а музыку к постановке написал композитор Геннадий Гладков. Спектакль произвёл эффект разорвавшейся бомбы: острые реплики, непривычно смелые зонги. Великолепно сыгранный Караченцовым образ Тиля — шута, хулигана и бунтаря — стал «кумиром» советской молодёжи 1970-х, а роль Тиля Уленшпигеля принесла ему репутацию синтетического актёра — певец, мим и акробат. Из репертуара театра «Тиль» был снят лишь в 1992 году. Заслуженной известностью пользовалась также рок-опера композитора Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (по мотивам поэтической драмы Пабло Неруды), поставленная Марком Захаровым в 1976 году. В ней Караченцов сыграл сразу две роли — главаря рейнджеров и Смерть. Эта постановка шла в театре вплоть до 1993 года. 

Самой же известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось» — спектакле, ставшем визитной карточкой «Ленкома». Премьера состоялась 9 июля 1981 года (музыка Алексея Рыбникова, либретто Андрея Вознесенского). Поскольку Караченцов на тот момент не обладал нужным уровнем вокального мастерства, он в процессе работы над спектаклем стал брать уроки у музыканта Павла Смеяна, который играл в «Юноне…» роль Главного сочинителя. При этом существовала своеобразная вокальная поддержка — во время спектаклей Смеян «вытягивал» за Караченцова высокие ноты, которые тот не мог взять.

В 1983 году спектакль был записан по трансляции для телевидения и в том же году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден» в Париже, затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: спектакль был показан в США, Германии, Нидерландах и других странах. Караченцов стал одним из ведущих актёров Ленкома, Захаров начал привлекать его к участию во многих спектаклях. В театре Караченцов сыграл десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы. Его герои — совершенно разные по характеру, но всегда выразительные, запоминающиеся. Вниманием зрителей пользовались такие постановки с его участием, как «Оптимистическая трагедия», «Диктатура совести», «Школа для эмигрантов», «…Sorry», «Чешское фото». Среди последних театральных ролей актёра — светлейший князь Александр Меншиков в «Шуте Балакиреве» и Доменико Сориано в «Городе миллионеров».

Кино 
В кино Николай Караченцов начал сниматься в 1967 году: первыми фильмами с его участием стали «Штрихи к портрету В. И. Ленина», «…И снова май». Но активно сниматься в кино он начал только после триумфа «Тиля». Марк Захаров не задействовал его в своих экранных работах, за исключением небольших ролей в телевизионных лентах «12 стульев» (1976) и «Дом, который построил Свифт» (1982). Тем не менее уже в начале своей кинокарьеры Караченцов сыграл одну из лучших своих ролей — Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова «Старший сын» (1975). Эта роль принесла ему первую известность. Начиная со второй половины 1970-х годов Караченцов становится одним из наиболее снимаемых актёров; все сложные каскадёрские трюки в картинах он всегда исполнял сам. В 1976 году он пробовался на роль Волка в музыкальную детскую картину «Мама», но в результате эту роль режиссёр Элизабета Бостан отдала Михаилу Боярскому. Николай Караченцов с равным успехом снимался в фильмах различных жанров — музыкальных, детских, приключенческих, драматических.

Популярности ему прибавили роли в таких картинах, как «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Ярославна, королева Франции», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Белые росы», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», «Раз, два — горе не беда!», «Криминальный квартет», «Светлая личность», «Дежа вю», «Ловушка для одинокого мужчины», «Чокнутые», «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Досье детектива Дубровского», «Тайны дворцовых переворотов» и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Он также работал на дублировании зарубежных фильмов, озвучивал на русском языке многих персонажей французского актёра Жан-Поля Бельмондо. Кроме того, принимал участие в озвучивании многих мультфильмов, много работал на телевидении и радио.

Общественная деятельность и увлечения 
С начала 1990-х годов Караченцов долгие годы являлся председателем жюри фестиваля актёрской песни имени Андрея Миронова.

В 1991 году избирался секретарём Союза театральных деятелей России. Является академиком Российской академии кинематографических искусств «НИКА».

В 1994 году совместно со своим другом каскадёром и педагогом Николаем Астаповым создал в Красноармейске «Школу искусств Николая Караченцова» («ШИК»), в которой дети обучались в различных направлениях — от танцев до живописи, от фехтования до верховой езды. Но наибольших успехов они добились в степе.

Одним из главных увлечений Николая Караченцова был теннис. Он не раз становился участником ряда теннисных турниров, в том числе «Большой шляпы», «Марко-Гаррос», за кубок «Большого колпака».

В 1994 году в паре с телеведущим Борисом Ноткиным был допущен играть с первым президентом РФ Борисом Ельциным. Среди постоянных партнёров Караченцова по теннису были профессиональный теннисист и тренер Шамиль Тарпищев, вице-президент федерации тенниса Северо-Западного региона Игорь Джелепов, композитор Максим Дунаевский и поэт Юрий Ряшенцев.

Последние годы — автомобильная авария, болезнь и смерть 
Около полуночи 27 февраля 2005 года Караченцову, находившемуся на даче в посёлке Валентиновка на северо-востоке Московской области, позвонила жена и сообщила, что её мать, Надежда Степановна Поргина (1922—2005), скончалась от рака. Вместе со свояком Андреем Кузнецовым Караченцов немедленно поехал к супруге в квартиру на юго-западе Москвы. Ночью, уже 28 февраля, в Москве, на обледенелой дороге Мичуринского проспекта напротив кинотеатра «Литва» автомобиль Volkswagen Passat B5, за рулём которого был Караченцов, попал в аварию. Караченцов вёл машину, не пристегнувшись ремнём безопасности и превышая допустимую скорость. Он резко затормозил, увидев впереди пути железнодорожного переезда. Машину развернуло и занесло сначала в бордюрный камень, а затем в фонарный столб, удар пришёлся на переднюю левую стойку и водительскую дверь. В результате удара сработала подушка безопасности со стороны пассажира, но не со стороны водителя. Караченцов получил серьёзную черепно-мозговую травму и тупую травму живота, также у него были сломаны три ребра. Он был доставлен в больницу, где ему той же ночью была сделана трепанация черепа и проведена операция на головном мозге. Позже он был перевезён в Институт Склифосовского. 26 дней Караченцов пролежал в коме. В начале июня был переведён в Центр патологии речи и нейрореабилитации.

Лишь в мае 2007 года Караченцов смог подняться на сцену, показавшись зрителям во время гала-концерта «Звёзды сошли с небес…» (по названию самой последней песни, записанной Караченцовым), на котором была презентация дисков с песнями из репертуара Караченцова. Режиссёром программы был Владислав Дружинин, поддержать коллегу пришёл ряд артистов. Тогда его супруга Людмила Поргина совместно с другом семьи продюсером Максимом Фёдоровым и директором Караченцова Мариной Ширшиковой выпустила «Антологию песен Николая Караченцова» (полное собрание на 12 компакт-дисках). Бóльшую часть песенного материала продюсер Максим Фёдоров предоставил для проекта из своей личной коллекции, которую собирал в течение десяти лет. «Антология песен Николая Караченцова» вышла небольшим подарочным тиражом 1500 экземпляров.

1 октября 2009 года Караченцов вновь появился перед публикой на презентации совместного с композитором Еленой Суржиковой компакт-диска «Я не солгу!» в сигарном клубе в ТЦ «Lotte Plaza», где, по словам Людмилы Поргиной, даже пробовал разные сорта сигар.

В марте — апреле 2011 года Николай Караченцов проходил курс лечения в одной из клиник Израиля. Было отмечено, что его речь улучшилась.

После лечения в трёх клиниках тибетской медицины в Москве Поргиной посоветовали отвезти мужа в Китай — в клинику восточной медицины.

В январе — мае 2013 года Николай Караченцов проходил курс лечения в клиниках Пекина. По данным НТВ, двухмесячное лечение в Китае травами, массажами и иглоукалыванием не принесло ожидаемых результатов, актёру стало только хуже — он стал передвигаться исключительно на коляске. Однако Поргина заявила, что лечение в Китае дало плоды: Караченцов снова начал ходить, и в сентябре они снова отправились в Пекин — в неврологическую клинику. Вторая поездка продолжалась месяц и обошлась в 36 000$ — деньги на неё помогли собрать коллеги-актёры и режиссёры. Караченцову делали внутривенные вливания из трав, физиотерапию, массаж и иглоукалывание. После этой поездки, по словам жены, он стал более выносливым, начал самостоятельно ходить с палочкой по дачному участку, побывал в Санкт-Петербурге на опере в Мариинском театре.

В октябре 2013 года Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме «Белые росы. Возвращение», где показано, как после долгого отсутствия его персонаж Василий возвращается домой к жене. Поскольку речь актёра после автокатастрофы была затруднена и он был достаточно слаб физически, эта эпизодическая роль была практически без слов. Фильм снимался в Минске и в Гродненской области на киностудии «Беларусьфильм».

26 октября 2014 года в театре «Ленком» прошёл юбилейный вечер Николая Караченцова «Я здесь!» (название — по первой строчке песни «Звёзды сошли с небес…», которую артист записал незадолго до аварии).

1 ноября 2014 года в Литературном кафе «Московского дома книги» прошёл творческий вечер Николая Караченцова, посвящённый выходу двойного компакт-диска «Лучшее и неизданное», приуроченного к 70-летию актёра.

5 июня 2015 года Караченцов, а также его друзья — композиторы Елена Суржикова и Рустам Неврединов, которые на протяжении многих лет писали для него песни, получили почётные награды от «Музея шансона» за вклад в развитие жанра.

12 октября 2016 года Московский фонд мира наградил Николая Караченцова золотым Орденом «Служение искусству».

Около 19:30 27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в серьёзное ДТП. Автомобиль Toyota Highlander под управлением жены Караченцова, в котором также находились сам Караченцов, родственница и медсестра, столкнулся с «Газелью» на перекрёстке улиц Пушкина и Дарвина в посёлке Загорянский Щёлковского района Московской области, неподалёку от дачи актёра. При столкновении автомобиль перевернулся. Караченцов был доставлен в больницу.  По версии очевидцев и водителя «Газели», экспедитора хлебозавода Бакбергена Жекшеналиева, обгон стоявшего на перекрёстке грузовика по встречной полосе совершал автомобиль Toyota. Людмила Поргина заявляла: «Я не поняла, мы ехали как в кино. Удар произошёл вот сюда, в этот момент и нас перевернуло, мы выскочили и перевернулись на бок». СМИ сообщали, что семья Караченцовых спешила в кинотеатр. По предварительной версии ГИБДД, виноват был водитель «Газели». Однако позднее правоохранительные органы выяснили, что Поргина находилась в состоянии алкогольного опьянения и пересекла сплошную полосу, грубо нарушив ПДД. По версии Поргиной,  алкоголя, обнаруженные в её крови — остатки джин-тоника, выпитого ею накануне, а в день ДТП она ничего не ела, соблюдая православный пост. 3 марта 2017 года актёр был выписан из больницы.

В сентябре 2017 года у Караченцова была диагностирована неоперабельная раковая опухоль в левом лёгком. В начале октября 2018 года он был госпитализирован в 62-ю онкологическую больницу Москвы.

Николай Караченцов скончался в реанимации 62-й онкологической больницы в 8 часов 50 минут 26 октября 2018 года в канун своего 74-летия из-за отказа почек.

Прощание с Николаем Караченцовым состоялось 29 октября в театре «Ленком». В тот же день отпевание актёра в столичном храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке, прихожанином которого он был, совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Караченцов похоронен на 6-м участке Троекуровского кладбища (рядом с актёрами Игорем Квашой, Мариной Голуб, Владиславом Галкиным и космонавтом Георгием Гречко). В день рождения артиста, 27 октября 2019 года, на его могиле был установлен памятник.

Семья 

Отец — Пётр Яковлевич Караченцов (14.08.1907—23.12.1998) — советский художник-график, иллюстратор, плакатист, член Союза художников СССР, Заслуженный художник РСФСР (1967).

Мать — Янина Евгеньевна Бруна́к (13.11.1913—1991) — балетмейстер-постановщик.

Младший брат (по отцу) — Пётр Караченцов (род. 7 апреля 1956) — художник, иллюстратор книг. Его работы есть в собрании Третьяковской галереи и в частных коллекциях России, США, Франции.

Жена (01.08.1975) — Людмила Поргина (род. 24 ноября 1948) — актриса, Заслуженная артистка РФ, прожили в браке 43 года.

Сын — Андрей Караченцов (род. 24 февраля 1978) — окончил МГИМО, адвокат, генеральный директор Культурного фонда Николая Караченцова.

Невестка — Ирина Васильевна Караченцова (урождённая Малышева; род. 14 мая 1978) — врач акушер-гинеколог, доцент, кандидат медицинских наук, преподаватель РНИМУ им. Пирогова, кафедра акушерства и гинекологии, руководитель программы повышения квалификации «Менеджмент в медицинском бизнесе».

Внук — Пётр Караченцов (род. 2002).

Внучка — Янина Караченцова (род. 2005), названа в честь матери Николая Караченцова Янины Евгеньевны Брунак. В 2014 году внучку и невестку Ирину сбил таксист «Хэппи такси» на автомобиле «Хёндэ», лишённый прав за вождение в нетрезвом виде, травмы у Янины были незначительные — ушибы локтевых суставов и голени.

Внучка — Ольга Караченцова (род. 2015).

Творческая деятельность

Роли в театре Ленком 
 1967 — «Дым отечества» К. Симонова — Шурка Басаргин
 1968 — «Прощай, оружие» по Э. Хемингуэю, постановка А. Гинзбурга, О. Чубайса — Солдат
 1969 — «Золотой ключик» А. Толстого; постановка С. Штейна — Кот Базилио
 1970 — «Суджанские мадонны» — Колька
 1970 — «В день свадьбы» В. Розова; постановка А. Эфроса — Женя
 1971 — «Мольер» по М. Булгакову — Шарлатан с клавесином, брат Силы
 1972 — «Вера, Надежда, Любовь» А. Арбузова; постановка В. Монахова — Данила
 1973 — «Колонисты» по А. Макаренко; постановка Ю. Мочалова — Карабанов
 1973 — «Автоград 21»; постановка М. Захарова — хор
 1974 — «Музыка на 11-м этаже» И. Ольшанского; постановка В. Монахова — Костя
 1974 — «Тиль» Г. Горина по Ш. де Костеру; постановка М. Захарова — Тиль Уленшпигель
 1974 — «Конец Хитрова рынка»; постановка В. Монахова и В. Всеволодова — Сеня Булаев
 1976 — «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» рок-опера А. Рыбникова по поэме Пабло Неруды; постановка М. Захарова — Смерть и Главарь рейнджеров
 1977 — «Гамлет» У. Шекспира; постановка А. Тарковского — Лаэрт
 1979 — «Жестокие игры» А. Арбузова; постановка М. Захарова — Миша Земцов
 1981 — «Юнона и Авось» рок-опера А. Рыбникова по поэме А. Вознесенского; постановка М. Захарова — граф Резанов
 1983 — «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского — Алексей
 1983 — «Страх и отчаяние в Третьей империи» Б. Брехта — Штурмовик и Молодой рабочий
 1986 — «Диктатура совести» М. Шатрова; постановка М. Захарова — Карбышев
 1990 — «Школа для эмигрантов» — Серж
 1992 — «…Sorry» А. Галина; постановка Г. Панфилова — Юрий Звонарёв
 1995 — «Чешское фото» А. Галина; постановка А. Галина — Лев Зудин
 2001 — «Шут Балакирев» Г. Горина; постановка М. Захарова — Меншиков
 2004 — «Город миллионеров»; постановка Р. Самгина — Доменико Сориано

Работы на телевидении 
 1970 — «Иван и Алтыншаш» (телеспектакль) — «Иван, киномеханик»
 1970 — «Боян Чонос» (телеспектакль) — Коста-Лазар
 1974 — «Пир во время чумы» (телеспектакль); постановка М. Захарова — Председатель Вальсингам
 1976 — «В одном микрорайоне» (телеспектакль) — Валера Серёгин (в титрах — Караченцев)
 1976 — «Волшебный фонарь» (телеспектакль) — Вдова, парижанин
 1979 — Новогодний «Голубой огонёк» — ведущий (с Татьяной Судец)
 1980 — Бенефис Татьяны Дорониной — Орфей, Цыган, Синдбад-мореход, Граф-жестянщик, Кай
 1996 — «Любовь великих» (телеспектакль)
 2001 — «Юнона и Авось» (фильм-спектакль) — граф Резанов
 2002 — «Сладкий сон мой» (телеспектакль) — Викентий Витольдович Ларго
 2002 — «Эти странные музеи» (ТВЦ) — ведущий

Фильмография

Дубляж и озвучивание фильмов 

Николай Караченцов запомнился отечественному зрителю озвучиванием и дублированием фильмов с участием Жан-Поля Бельмондо, три из которых шли в советском прокате.

Фильмы с участием Жана-Поля Бельмондо:Другие фильмы:

Озвучивание мультфильмов

Аудиопостановки 
Роли
 «Кот в сапогах» Ш. Перро (1968) — Младший брат
 «Казаки» Л. Толстого (1975) — Лукашка
 «Тревожный месяц вересень» В. Смирнова (1976) — Иван Капелюх
 «Душной ночью в Каролине» Д. Болла (1978) — Ральф
 «По ту сторону» В. Кина (1979) — Матвеев
 «Милиционер Иван Лапшин» Ю. Германа (1979) — Алексей Жмакин
 «Оливер Твист» Ч. Диккенса (1979) — Мистер Сайкс
 «Пер Гюнт» Г. Ибсена (1983) — Пер Гюнт
 Из «Дневников Адама и Евы» М. Твена (1986) — Адам
 «Санта Круз» М. Фриша — Пелегрин
 «Пикник на обочине» А. и Б. Стругацких (1990) — Рэдрик Шухарт (Рыжий)
 «Грамматика бессонницы» (2003) — Борис Пастернак
 «Эзоп» Г. Фигейреду (2005) — Эзоп

Эпизоды
 «Кому пожимают руку» В. Санина и З. Юрьева (1976) — Миша Сыч
 «В стране музыкальных волшебников» (1976) — Ритм (вокал)
 «Поединок» А. Куприна (1977) — Пётр Фаддеевич Бобетинский
 оперетта «Бабий бунт» Е. Птичкина по М. Шолохову (1979) — Сёмка
 «Иван» В. Богомолова — чтец
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1985) — Тибальт
 «Питер Пэн» Д. Барри — Капитан Крюк
 рок-опера «Белая ворона» Г. Татарченко и Ю. Рыбчинского (1990) — Шут, дьявол

Аудиокниги
 «Что я наделал?» Ш. Андерсона (1986)
 «Подвиги Геракла» из цикла «Легенды и мифы Древней Греции»
 «10 рассказов» О. Генри
 «Любимые стихи» из цикла «Европейские баллады»: В. Скотт «Беверлей», Н. Гумилёв «Баллада», Н. Гумилёв «Юный маг в пурпуровом хитоне», Р. Л. Стивенсон «Вересковый мёд», Р. Бёрнс «Джон — Ячменное зерно»
 «Всё лето в один день» Р. Брэдбери
 «Запах сарсапарели» Р. Брэдбери
 «Юбилей» А. Чехова

Песни, исполненные Николаем Караченцовым 

За 40 лет своей актёрской и музыкальной деятельности артист исполнил более 200 песен. В кино актёр впервые запел в фильме «Собака на сене», благодаря Геннадию Гладкову. Основными композиторами в творчестве Караченцова, с которыми артист сотрудничал постоянно и на протяжении многих лет, являются — Максим Дунаевский, Елена Суржикова, Владимир Быстряков и Рустам Неврединов. Дунаевский помог Караченцову по-настоящему постичь профессию певца, научил его петь правильно. Песни Дунаевского артист исполнял в известных кинокартинах «Трест, который лопнул», «Маленькое одолжение», «Опасно для жизни!», «Светлая личность», «И чёрт с нами!», а в 1994 году записал сольный альбом «Моя маленькая леди», в который вошло 10 композиций Максима Дунаевского на стихи поэта Ильи Резника. С киевским композитором Владимиром Быстряковым актёр тесно сотрудничал, в течение восьми лет работал над музыкально-поэтическим циклом «Дорога к Пушкину». Кроме этого, он спел такие песни Быстрякова, как «Леди Гамильтон», «Ехать — значит ехать…», «Юбилей» и др. Караченцов активно работал так же с композитором и поэтессой Еленой Суржиковой, которая как никто сумела передать в своих песнях переживания актёра. Её песни в исполнении Николая Петровича («Звёзды сошли с небес…», «Я не солгу!», «Казино», «Высший пилотаж» и др.) стали известными хитами. Одна из самых любимых песен Николая Караченцова —— «Звёзды сошли с небес…». Это песня-исповедь, которую он записал в июле 2004 года, незадолго до аварии. Супруга актёра Людмила Поргина считает эту песню пророческой, она охарактеризовала эту композицию как «гимн Колиному возвращению!». Именно поэтому первая строчка из песни «Звёзды сошли с небес…» стала названием концерта в театре «Ленком», посвящённого 70-летию Николая Караченцова, а в 2007 году было принято решение дать название этой песни концерту-презентации, посвящённому выходу «Антологии песен Николая Караченцова» — практически полного собрания записей актёра за все годы творческой жизни. Композитор Рустам Неврединов написал специально для актёра композиции «Мой поезд ещё не ушёл» и «Судьба актёрская», а затем — с благословения Патриархии молитву «Архангел Михаил», которую Николай Караченцов исполнил со сцены Кремлёвского Дворца съездов с хором Министерства обороны 19 марта 2004 года Николай Караченцов был удостоен премии «Шансон года» за исполнение в дуэте с певицей Галиной Журавлёвой песни «Дни сентября» (муз. Рустама Неврединова, сл. Елены Голубенковой).

Дискография

Виниловые пластинки фирмы «Мелодия» 
 1985 — «Кленовый лист»
 1985 — «Дедушкин сундук»
 1987 — «Что тебе подарить?»
 1988 — «Солнечные пятна»
 1989 — «Дорога к Пушкину»

Компакт-диски 
 1994 — «Предчувствие любви»
 1996 — «Сны и были Николая Караченцова»
 1996 — «Моя маленькая леди»
 1998 — «Высший пилотаж. Николай Караченцов представляет песни Елены Суржиковой»
 2001 — «Актёр и песня» (сборник)
 2004 — «Я вспоминаю о тебе…» (сборник)
 2007 — «Антология Николая Караченцова» (12 компакт-дисков)
 2008 — THE BEST, часть первая «ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?»
 2008 — THE BEST, часть вторая «ЗВЁЗДЫ СОШЛИ С НЕБЕС…»
 2008 — «Я не солгу! Николай Караченцов представляет песни Елены Суржиковой»
 2008 — «Исповедь. Николай Караченцов представляет песни Рустама Неврединова»
 2011 — «Давай поговорим»
 2014 — «Лучшее и Неизданное» (2 компакт-диска)

Признание и награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (13 октября 2009 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства
 Орден Почёта (25 августа 1997 года) — за большие заслуги в развитии театрального искусства
 почётное звание «Народный артист РСФСР» (26 мая 1989 года) — за большие заслуги в области советского искусства
 почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» (23 декабря 1977 года) — за заслуги в области советского театрального искусства
 Благодарность Президента Российской Федерации (28 января 2002 года) — за высокое профессиональное мастерство и многолетнюю работу в Московском театре «Ленком»
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года (5 июня 2003 года) — за спектакль Московского театра «Ленком» «Шут Балакирев»
 Национальная премия «Россиянин года» (2004) в номинации «Звезда России»
 Приз «Лучшая мужская роль» на кинофестивале «Бригантина» за фильм «Львиная доля» (2002).
 Лауреат премии «Шансон года» за исполнение в дуэте с певицей Галиной Журавлёвой песни «Дни сентября» (муз. Рустама Неврединова, сл. Елены Голубенковой) (2004)
 Благодарность «За выдающиеся творческие достижения в сфере музыкального театра» Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» (2006)
 Лауреат Российской национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» (2011)
 Лауреат премии Владимира Высоцкого «Своя колея» (2005)
 Лауреат премии «Музей шансона» за вклад в развитие жанра (5 июня 2015)
 Золотой орден «Служение искусству» (12 октября 2016)
 В 2000 году в честь Н. П. Караченцова назван астероид (6683) Караченцов, открытый в 1976 году советским астрономом Н. С. Черных.

Портрет Николая Караченцова изображён на монете достоинством в 1 новозеландский доллар, посвящённой рок-опере «Юнона и Авось».

Примечания

Ссылки 

 Николай Караченцов — человек с миллионом лиц
 
 Сайт, посвящённый актёру
 Караченцов, Николай Петрович — animator.ru
 
 Николай Караченцов рискует здоровьем ради жизни. 2013 год.
 
 Николаю Караченцову помогает фамильный герб
 Николай Караченцов — последний граф России
 От старшего сына до ковбоя Билли. Самые яркие роли Николая Караченцова

Выпускники Школы-студии МХАТ
Лауреаты премии «Своя колея»
Члены КПСС
Умершие от рака лёгкого
Умершие от почечной недостаточности
Каскадёры СССР
Каскадёры XX века
Каскадёры России
Похороненные на Троекуровском кладбище
Николай Караченцов